Servais – comune francese nel dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia

Persone 
 Adrien-François Servais – violoncellista belga, fra i più influenti del XIX secolo
 Emmanuel Servais – politico lussemburghese
 Jean Servais – attore belga 
 Jean Servais Stas – chimico belga

Altro 
 Stradivari Servais – violoncello realizzato nel 1701 da Antonio Stradivari

Pagine correlate 
 Saint-Servais